Gsellmann ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Gsellmann (1910–1981), österreichischer Bauer und Konstrukteur einer Weltmaschine
 Hans Gsellmann (1929–2011), österreichischer Fotograf und Bergsteiger
 Markus Gsellmann (* 1987), österreichischer Fußballspieler
 René Gsellmann (* 1985), österreichischer Fußballspieler